La saison 1921-1922 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine.

Sept clubs participent à la compétition, il s'agit des clubs champions de chacune des régions de Roumanie. Le championnat national est disputé sous forme de coupe à élimination directe. C'est le Chinezul Timișoara, champion de la région de Timișoara, qui remporte la compétition et donc son premier titre de champion de Roumanie.

Les 7 clubs participants 
(entre parenthèses, la région d'appartenance du club)
 AMEF Arad (Arad)
 Tricolor FC Bucarest (Bucarest)
 Societatea Sportiva Sibiu (Brașov-Sibiu)
 Polonia Cernăuți (Bucovine)
 Victoria Cluj (Cluj)
 Staruinta Oradea (Oradea)
 Chinezul Timișoara (Timișoara)

Compétition 
La compétition a lieu sous forme de coupe, avec match simple. En cas de match nul, la rencontre est rejoué sur le terrain de l'équipe qui s'est déplacée lors du premier match.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
Roumanie
1921 en Roumanie
1922 en Roumanie